Onalaska kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Onalaska (Texas)
Onalaska (Wisconsin)